Otto Wiener – baritono austriaco
 Otto Wiener – fisico tedesco